Мезмай — посёлок в Апшеронском районе Краснодарского края России. Административный центр Мезмайского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в долине реки Курджипс при впадении в неё притока Мезмай, в горно-лесной зоне, в 35 км юго-восточнее города Апшеронск. C 1930-х годов имел связь с Апшеронском по узкоколейной железной дороге. В 2011 году железнодорожное сообщение с Мезмаем полностью прервано вследствие завала участка дороги во время оползня.

Улицы 

 пер. Железнодорожный,
 пер. Заречный,
 пер. Клубный,
 пер. Лесной,
 пер. Школьный,
 ул. Больничная,
 ул. Железнодорожная,
 ул. Заводская,
 ул. Заречная,
 ул. Клубная,
 ул. Лесная,
 ул. Нагорная,
 ул. Подгорная,
 ул. Почтовая,
 ул. Рабочая,
 ул. Речная,
 ул. Учительская,
 ул. Школьная.
 ул. Высокая

Название 
В Государственном каталоге географических названий зафиксированы следующие варианты: Курджипская, Курджипский, Мазмай, Мезмай (Курджипский).

Современное название Мезмай () сложилось из двух адыгских слов — Мэз (лес) и Мые (яблоко дикое), таким образом Мезмай переводится с адыгейского как «лес диких яблок». Абадзехи называли поселение  — «земля лесов».

Население

Экономика 
Мезмай активно развивается как центр горного туризма. В окрестностях посёлка — множество природных достопримечательностей (водопады, пещеры, каньоны и пр.).
В Мезмае находится памятник истории и культуры федерального значения «Грунтовый некрополь римского времени (Мезмайский могильник)» — северо-западная окраина посёлка.

Наблюдательная база астрофизической обсерватории КубГУ.

Достопримечательности 
 Памятники природы. Недалеко от поселка находится древняя стоянка первобытных людей — Мезмайская пещера, в которой в 1993 г. найден отлично сохранившийся скелет неандертальского младенца, из костей которого впоследствии удалось извлечь ДНК. Здесь также есть уникальные памятники природы: водопады Университетский и Яворовый, пещеры Красивая, Монахова, Пикетная, Мезмайское ущелье, урочище Иванова Поляна, каньон рек Курджипс и  Цице.
 Этнографический музей «Традиционные народные ремесла Кубани». В коллекциях музея, работа по сбору и формированию которых началась в 1998 году, представлено более 2000 подлинных предметов и фотографий XIX-XX веков. Музей представляет собой архитектурно-этнографический комплекс, состоящий из нескольких разделов, центральным из которых является архитектурно-этнографический музей-мастерская «Кузнечное дело Кубани». На его базе и детской школы традиционных ремесел Кубани ежегодно проходит фестиваль-мастерская «Кузнечное дело Кубани». В 2018 году он стал юбилейным — десятым.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Краснодарский край)